ERAS, Eras och eras kan avse:

 ERAS – en engelsk förkortning för Enhanced recovery after surgery gällande förbättrad återhämtning efter en operation, se kirurgi
 Gnathothlibus eras – en fjärilsart

Geografi
 Conjunto Histórico Monumental Eras de la Sal – ett monument i Spanien
 Cerro Las Eras – ett berg i Chile
 Páramo de Las Eras – ett högland i Colombia
 Parque Eras De Renueva – en park i Spanien
 Punta de las Eras – en kulle i Spanien

Personer
 Wolfgang Eras (1843–1892), var en tysk nationalekonom